SBO steht für:
 Schiffsbetriebsoffizier
 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment, ein börsennotierter Hersteller von Hochpräzisionsteilen für die Ölfeld-Ausrüstungsindustrie
 Scriptorium Biblicum et Orientale im Kloster Montserrat
 Sense of being observed, das Gefühl beobachtet zu werden. 
 Simulationsbasierte Optimierung
 Sinfonisches Blasorchester Freiburg
 Südtiroler Bäuerinnenorganisation
 Systems Biology Ontology
 Städtische Betriebe Olten (sbo), Versorgungswerk für Strom, Gas und Wasser der Stadt Olten (Kanton Solothurn, Schweiz)

sbo steht für:
 Sabüm (ISO-639-3-Code), ausgestorbene austroasiatische Sprache in Malaysia

Abkürzung